Razvi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, producteur de musique bearkbeat hardcore anglais
 (né en 1943), joueur de cricket pakistanais
 (1902-1970), homme politique indien
 (1964-2012), journaliste pakistanais

Voir aussi
, localité russe dans le kraï de Perm

Homonymie de patronyme